Владимир Костюков:
* Костюков, Владимир Васильевич (род. 1952) — советский и российский волейболист и тренер.
 Костюков, Владимир Викторович (1954—2015) — советский и белорусский футболист и тренер.